Бродская — еврейская фамилия, женская форма фамилии :
 Бродская, Валентина Егоровна (род. 1939) — артистка Стерлитамакского русского драматического театра, народная артистка Башкортостана.
 Бродская, Вера Исааковна (в замужестве Громова; 1891—1973) — советский учёный-териолог и палеонтолог.
 Бродская, Дина Леонтьевна (1909—1942) — советская детская писательница.
 Бродская, Дора Вольковна (1909—1985) — советская художница, график, монументалист.
 Бродская, Илона Николаевна (род. 1967) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
 Бродская, Лидия Исааковна (1910—1991) — советский живописец, народный художник СССР (1980).
 Бродская, Мэри Борисовна (1923—2010) — инженер-строитель, организатор и руководитель строительной индустрии и производства строительных материалов в Азербайджанской ССР, заслуженный строитель Азербайджанской ССР.
 Бродская, Надежда Марковна (в замужестве Гнедина; 1905—1991) — советская переводчица художественной прозы с французского и немецкого языков.
 Бродская, Наталья Валентиновна (род. 1937) — советский и российский искусствовед, историк искусства, художественный критик.
 Бродская, Нина Александровна (род. 1949) — советская и американская эстрадная певица.
 Бродская, Полина Самойловна (1903—?) — советский живописец.